Incursionando no Inferno – A Verdade da Tropa é uma obra supra-real narrando histórias vividas pelos homens do BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi escrito entre os anos de 1992 e 1995 por um dos seus ex-comandantes, o Coronel Mário Sérgio de Brito Duarte, ex-Comandante-Geral da PMERJ, quando ele trabalhava na Unidade Especial da PMERJ como capitão. A obra foi publicada pela editora Ciência Moderna.

Livros do Brasil